Bayern oder Baiern (zur Schreibweise siehe Abschnitt Etymologie und Schreibweise im Artikel Bayern) steht für:
 Bajuwaren, ein mitteleuropäischer Volksstamm

Bayern, Baiern, geographische Objekte:
 Bayern, deutsches Bundesland
 Altbayern, die Gesamtheit der Bezirke Oberbayern, Oberpfalz und Niederbayern (in Abgrenzung zu Franken und Schwaben)
 Stammesherzogtum Baiern
 Herzogtum Baiern, deutsches Herzogtum des Mittelalters
 Kurfürstentum Bayern, deutsches Kurfürstentum (1623–1806)
 Königreich Bayern, deutsches Königreich (1806–1918)
 Münchner Räterepublik, Versuch einer sozialistischen Republik (1919)

Gemeinden, Orte und Ortsteile:
 Baiern (Landkreis Ebersberg), Gemeinde im Landkreis Ebersberg, Bayern
 Baiern (Abensberg), Ortsteil der Stadt Abensberg, Landkreis Kelheim, Bayern
 Baiern (Lappersdorf), Ortsteil der Gemeinde Lappersdorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Baiern (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Baiern (Ritten), Ortsteil von Lengstein am Ritten, Südtirol
 Baiern (Rohrenfels), Ortsteil der Gemeinde Rohrenfels, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Bayern (Staudach-Egerndach), Ort in der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern

Weiterhin:
 Bayern Bay, Bucht des Huongolfs in Papua-Neuguinea

Bayern resp. von Bayern ist der Name folgender Personen:
 Adala von Bayern, Pfalzgräfin von Bayern sowie Gräfin im Chiemgau
 Albrecht von Bayern (1905–1996), deutscher Forstwirtschaftler, Chef des Hauses Wittelsbach
 Anna von Bayern (* 1978), deutsche Journalistin und Autorin
 Auguste M. P. von Bayern (* 1979), deutsche Verhaltensforscherin
 Elisabeth von Bayern – mehrere Personen
 Ernst von Bayern – mehrere Personen
 Ferdinand von Bayern – mehrere Personen
 Franz von Bayern (* 1933), deutscher Betriebswirt und Chef des Hauses Wittelsbach
 Leopold von Bayern (1846–1930), deutscher Generalfeldmarschall
 Magdalena von Bayern (1388–1410), Tochter des Herzog Friedrichs von Bayern-Landshut
 Magdalene von Bayern (1587–1628), Pfalzgräfin von Neuburg
 Margarete von Bayern – mehrere Personen
 Maria von Bayern (Maria Ludwiga Theresia, 1872–1954), Prinzessin von Bayern
 Maria Anna von Bayern – mehrere Personen
 Maria del Pilar von Bayern (1891–1987), deutsche Prinzessin und Malerin
 Sophie Friederike von Bayern (1805–1872), Erzherzogin von Österreich, Tochter von König Maximilian I.
 Wilhelm von Bayern – mehrere Personen
 Maximilian von Bayern – mehrere Personen
sowie:
 Prinz von Bayern – mehrere Personen

Bayern, Weiteres
 mehrere Schiffe – siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Bayern
 Bayern (Die-Toten-Hosen-Lied), Lied der Band Die Toten Hosen
 Bayerischer Rundfunk, deutsche Sendeanstalt
 Antenne Bayern, privater Hörfunksender
 FC Bayern München, deutscher Fußballverein
 .bayern, Tpo-level-domain

Siehe auch:
 Bayer
 Beiern